Batman — одиннадцатый студийный альбом американского певца Принса, выпущенный 20 июня 1989 года на лейбле Warner Bros. Records и одновременно саундтрек к фильму «Бэтмен».

Batman стал третьим диском певца, достигшим первого места в американском чарте Billboard 200 (а также вторым его № 1 в Великобритании и в Канаде) и получил платиновый статус в Великобритании, Канаде и США.

Список композиций

Над альбомом работали 
 Принс — вокал, инструменты
 Eric Leeds — саксофон (6)
 Atlanta Bliss — труба (6)
 Sounds of Blackness — хор (1)
 Шина Истон — со-вокал (3)
 Clare Fischer — оркестровка (1)

Чарты

Примечания 

Саундтреки 1989 года
Альбомы Принса
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, записанные на домашней студии
Музыка серии фильмов о Бэтмене (1989—1997)